De Asian Club Championship 1970 (eigenlijk: Aziatisch Toernooi voor landskampioenen) was de derde editie van de Asian Champions Cup. Het toernooi werd gewonnen door Taj Club.

Uitslagen 
N.B.:alle wedstrijden werden gespeeld van 1 april 1970 tot 10 april in Teheran, Iran

Groepsfase

Groep A

Groep B

Halve finale

Om derde plaats

Finale

Externe link 
 Aziatische club competities 1970 op  RSSSF.com

Voetbal in 1970
Asian Club Championship